Trente-Février ou XXX-Février ou , avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 février, un jour absent des calendriers actuellement en usage ; le mois de février des calendriers grégorien et julien possède en effet  les années normales et  les années bissextiles. Ce jour a été réellement utilisé une fois en Suède, en 1712. Il a été également utilisé dans des œuvres de fiction, telles que Dilbert et Vanilla Sky.

Musique 

 , un label de musique belge.
 , titre d'une chanson du groupe Les Parisiennes.

Odonyme 

Aucun nom connu de voies ou places ne contient cette date.

Voir les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page.

Notes et références

Références

Voir aussi 

Homonymie
30